Гюлден:

 Гюлден, Йохан Аугуст Гуго — финско-шведский астроном, иностранный член-корреспондент Петербургской академии наук.
 Гюлден — кратер на Луне.